Ян Рогач из Дубы (казнён 9 сентября 1437) — чешский полководец, один из предводителей гуситов.

Биография 
Ян Рогач принадлежал к обедневшему дворянскому роду. Он впервые упоминается в связи с событиями 1394 года. Некоторое время Рогач, возможно, разбойничал. В 1419 году он примкнул к гуситам и вскоре стал одним из предводителей их радикального крыла — наряду с Яном Жижкой. Рогач был гетманом в городах Ломнице и Часлав. В 1434 году он сражался при Липанах, вскоре после этого попал в плен, был отпущен, но продолжил борьбу против Сигизмунда Люксембургского. В 1437 году правительственные войска осадили основанную Рогачем крепость Сион. Ян попал в плен, его привезли в Прагу и там повесили.

Образ в кино 
 «Ян Рогач из Дубы (фильм)»

Примечания 

Гуситы